

Code 
DEA est un code qui peut signifier :
 .

Sigle 
DEA est un sigle qui peut désigner :
 Diplôme d'études approfondies, dans le système d'enseignement supérieur français (expiré), suisse, marocain, tunisien et d’autres pays francophones ;
 Défibrillateur externe automatisé, un instrument utilisé lors d’un arrêt cardiaque ;
 Drug Enforcement Administration, une agence de lutte contre le trafic et la consommation de drogues des États-Unis ;
 Diplôme d'État d'ambulancier ;
 Diéthanolamine, un aminoalcool très utilisé notamment pour le raffinage du pétrole ;
Direction de l’Eau et de l’Assainissement;
 Dana Esperanto-Asocio (en français, Association danoise d'espéranto) ;
 docosatétraénoyléthanolamide, un éthanolamide endogène agissant sur le récepteur cannabinoïde de type 1 ;
 Data Envelopment Analysis, une méthode d'analyse économique ;
 Division des études des autorails et de la traction diesel de la SNCF, voir Didier Janssoone, Histoire des chemins de fer Pour les Nuls, edi8, 2015  .
 Digital Economy Act 2010, loi britannique
 , loi britannique

Prénom

Télévision 
DEA est un titre d’émission de télévision :
 , une série de télé-réalité américaine sortie en 1990 dont le titre et le synopsis sont basés sur la Drug Enforcement Administration sus-mentionnée ;
 , une série de télé-réalité américaine sortie en 2008 dont le titre et le synopsis sont basés sur la Drug Enforcement Administration sus-mentionnée.

Homonymie de titre